Села:
 Червона Українка — колишня назва села Малярщина (Дніпропетровська область, Криничанський район)
 Червона Українка — колишня назва села Українка (Миколаївська область, Березанський район)

Див. також:
 Червона Україна